NGC 4581 (другие обозначения — UGC 7801, MCG 0-32-28, ZWG 14.83, PGC 42199) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4581
Дева (созвездие)